Verenigde Staten:
Gualala (Californië), een dorp in Mendocino County in Californië
Gualala River, een rivier in Californië
USS Gualala, een schip van de United States Navy

Honduras:
Gualala (Honduras), een gemeente in het departement Santa Bárbara
Atlético Gualala, de voetbalclub uit deze plaats